Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (UCI-kode: BCF) er et professionelt kontinental cykelhold med hovedkvarter i Italien.

Ryttere

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 1982